Spirou ( en wallon) peut désigner :

Personnage 
 Spirou, un personnage de bande dessinée, créé par Rob-Vel en 1938 pour lancer l'hebdomadaire éponyme, dont les aventures ont été déclinées entre autres :
 en bandes dessinées :
 Spirou et Fantasio, série d'aventures créée en 1938 par Rob-Vel ;
 Le Petit Spirou, série d'humour créée en 1987 par Philippe Tome et Janry ;
 Le Spirou de… (anciennement Une aventure de Spirou et Fantasio par...), série créée en 2006 dans laquelle différents auteurs reprennent le personnage ;
 Spirou, manga scénarisé par Jean-David Morvan et dessiné par Hiroyuki Ooshima, racontant l'adolescence de Spirou.
 en dessins animés :
 Spirou, série télévisée d'animation franco-belge diffusée à partir de 1993 ;
 Spirou et Fantasio, série télévisée d'animation franco-belge diffusée à partir de 2006.
 en jeux vidéo :
 Spirou, jeu vidéo de plate-forme sorti en 1995.
 en œuvres cinématographiques :
 Le Petit Spirou, film franco-belge de Nicolas Bary, sortie en 2017 ;
 Les Aventures de Spirou et Fantasio, film français d'Alexandre Coffre, sorti en 2018.
 Chanson
 La Danse du Spirou chanson de la Libération de Carlo Deman qui a donné lieu au Spirou danse.

Périodique 
 Spirou (ou Le Journal de Spirou), un hebdomadaire de bande dessinée.

Autres 
 Spirou est également le nom de l'équipe de basket-ball de Charleroi
 SPIRou est également le nom d'un spectropolarimètre infrarouge haute résolution en construction pour le télescope Canada France Hawaï CFHT